São Pedro do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Pedro do Sul, Brasilien, Rio Grande do Sul, 
 São Pedro do Sul kommun, Brasilien,

Portugal 

 São Pedro do Sul (Portugal), Viseu, 
 São Pedro do Sul kommun, Portugal, 
 São Pedro do Sul (freguesia), Viseu, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar